Niemcy:
 Obernau – dzielnica Aschaffenburga
 Obernau – dzielnica (Ortsteil) gminy Neitersen w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Obernau – rzeka, dopływ Sieg